

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Cyganów – część miasta Starachowice
 Cyganów – część wsi Bukowa w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów
 Cyganów – część wsi Jastrzębiki w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce
 Cyganów – część wsi  Wołów w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn